Áyios Prokópios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Prokópios (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Ágios Prokópios (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar